L'Héritage (1884), nouvelle française de Guy de Maupassant ;
 L'Héritage (1910), court métrage français de Louis Feuillade ;
 L'Héritage (1935), film allemand de Carl Hartmann ;
 L'Héritage (1960), film japonais de Masaki Kobayashi ;
 L'Héritage (1965), téléfilm français de Jean Prat ;
 L'Héritage (1976) (L'Eredità Ferramonti), film italien de Mauro Bolognini ;
 L'Héritage (1976), album de bande dessinée belge, le premier hors-série de la série Spirou et Fantasio ;
 L'Héritage (1979), film norvégien d’Anja Breien ;
 L'Héritage (1984), roman français de Colette Audry ;
 L'Héritage (1986), émission de télévision française ;
 L'Héritage (1986), jeu écrit pour les ordinateurs Thomson 8 bits ;
 L'Héritage (1987), roman québécois de Victor-Lévy Beaulieu ;
 L'Héritage (1987-1990), téléroman québécois de Victor-Lévy Beaulieu ;
 L'Héritage (1991), film indien d’Ismail Merchant ;
 L'Héritage (1995), roman américain de Robert Anthony Salvatore ;
 L'Héritage (2004-2012), quatrième tome du cycle homonyme de Christopher Paolini ;
 L'Héritage (2006), film français de Gela Babluani et Temur Babluani ;
 L'Héritage (2007), roman anglais de Simon R. Green ;
 L'Héritage (2007), téléfilm français de Laurent Heynemann ;
 L'Héritage (2008), spectacle et album québécois de Renée Martel ; 
 L'Héritage (2011), roman américain de Christopher Paolini ;
L'Héritage (2019), téléfilm français de Laurent Dussaux.